Íñigo Méndez de Vigo Montojo (Tetuán, protectorado español de Marruecos, 21 de enero de 1956),  barón de Claret, es un jurista y político español, ministro de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de España entre 2015 y 2018, y portavoz del Gobierno entre 2016 y 2018.

Biografía 
Méndez de Vigo nació el 21 de enero de 1956 en Tetuán entonces bajo protectorado español (actual Marruecos), donde su padre había sido destinado como teniente de infantería. Era el primero de los hijos del teniente coronel Íñigo Méndez de Vigo y del Arco, ayudante de Francisco Franco, y de María de la Paloma Montojo e Icaza, II condesa de Areny. Su hermana Beatriz fue secretaria general del Centro Nacional de Inteligencia (2012-17), su hermano Pedro es general de caballería y su hermana Valeria, directora de la Fundación Entreculturas.

Por línea paterna, es descendiente directo del marqués de Cubas, arquitecto y promotor de la madrileña catedral de la Almudena, y de la reina gobernadora María Cristina de Borbón y su segundo marido el duque de Riánsares. Por el lado materno tiene por antepasado al marqués de Esquilache, ministro de Carlos III depuesto tras el motín de Esquilache, y de María del Pilar de León y Gregorio, marquesa de Squilache; uno de sus bisabuelos maternos fue el escritor y embajador mexicano Francisco A. de Icaza padre de su abuela materna, la popular escritora Carmen de Icaza, VIII baronesa de Claret, cuyo título nobiliario sucedió en 1981. Su abuela era tía y madrina de Carmen Díez de Rivera, la llamada «musa de la Transición», que por tanto era su tía segunda. Otros de sus antepasados son los asturianos Juan Méndez de Vigo, rector de la Universidad de Oviedo a finales del siglo XVIII, y Pedro Méndez Vigo y García de San Pedro, regidor de Oviedo, mariscal de campo y diputado por Sevilla en el siglo XIX, hermano de Santiago Méndez Vigo.

Cursó estudios de bachillerato en el Colegio Alemán de Madrid, de inglés en el British Institute School y de francés en la Academie Française. Se licenció en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid en 1978 (1973-1978). 

Tras realizar su servicio militar como alférez de complemento, preparó la oposición a letrado de las Cortes Generales que ganó en 1981. Es además Catedrático Jean Monnet Ad Honorem y Presidente del Colegio de Europa.

Carrera profesional 
En 1982, a los 26 años, fue nombrado director de Relaciones Interparlamentarias de las Cortes Generales. En 1984 pide la excedencia y se incorpora al Consejo de Europa como consejero especial del entonces secretario general Marcelino Oreja.

Ingresó en el Partido Popular en su congreso de refundación en 1989, y ese mismo año fue candidato a las elecciones europeas. En 1992 accede al Parlamento Europeo, siendo reelegido en 1994, 1999, 2004 y 2009.

Ha sido coordinador y portavoz del Partido Popular Europeo en la Comisión de Asuntos Constitucionales (1994-2011), así como miembro de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios. Ha sido coponente del Parlamento Europeo para los Tratados de Ámsterdam (1997) con Dimitris Tsatsos, Niza (2001) con António José Martins Seguro, Constitucional (2004) y Lisboa (2007), ambos con Richard Corbett.

En diciembre de 1999 fue elegido presidente de la Delegación del Parlamento Europeo en la Convención encargada de la elaboración de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. En enero de 2002 fue elegido presidente de la Delegación del Parlamento Europeo en la Convención sobre el futuro de la Unión. En esa condición fue miembro del Presidium de ambas Convenciones y participó activamente en la redacción de la Carta de los Derechos Fundamentales y del Tratado Constitucional.

En octubre de 2003 se le designó como representante del Parlamento Europeo en la Conferencia Intergubernamental (CIG) que el 16 de junio de 2004 aprobó el Tratado por el que se establece una Constitución para Europa. En 2006 participó en el Comité de Acción para la Democracia en Europa, encargado de presentar propuestas al Consejo europeo sobre la mejor manera de avanzar en Europa.

El 23 de diciembre de 2011 fue nombrado por el Consejo de Ministros secretario de Estado para la Unión Europea en el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, por lo que cesó como diputado en el Parlamento Europeo.

Como Secretario de Estado para la Unión Europea coordinó a la Administración Española en las negociaciones relativas al marco financiero plurianual 2013-2020. Asimismo, acompañó al Presidente del Gobierno en todas las reuniones del Consejo Europeo.

El 24 de julio de 2012 envió un comunicado con el membrete del Ministerio de Exteriores indicando que Francia, Italia y España habían hecho una petición conjunta para «la inmediata ejecución de los acuerdos» europeos. Esto fue inmediatamente desmentido por los gobiernos de Francia e Italia quienes calificaron el comunicado de «alucinante» y no basado «en ninguna realidad».

Desde el 25 de junio de 2015 fue ministro de Educación, Cultura y Deporte de España, sucediendo en el cargo a José Ignacio Wert.

El 3 de noviembre de 2016, el presidente del gobierno de España, Mariano Rajoy Brey, le nombró nuevamente ministro de Educación, Cultura y Deporte de España, asignándole también la portavocía del Gobierno, en sustitución de Soraya Sáenz de Santamaría.

El 7 de junio de 2018 deja de ser Portavoz del Gobierno de España y Ministro de Educación, Cultura y Deporte, tras ser aprobada la moción de censura a Mariano Rajoy, presentada por Pedro Sánchez Pérez-Castejón, que pasó a ser el nuevo Presidente del Gobierno, investido este mismo día y que juró su cargo al día siguiente ante el Rey. Méndez de Vigo se mantuvo en sus cargos en funciones hasta la toma de posesión de los nuevos ministros.

En marzo de 2019, anunció que abandonaba la política.

Actividad docente 
Méndez de Vigo ha sido profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Complutense (1982-84), profesor invitado del Instituto Internacional de Derechos Humanos de Estrasburgo (1984-89) y profesor de Derecho Comunitario en la Universidad CEU San Pablo (1989-92), donde participó en la creación de la especialidad jurídico-comunitaria.

De 1999 a 2003 ha sido titular de la Cátedra Jean Monnet de Instituciones europeas en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, siendo, a partir de entonces, nombrado catedrático Jean Monnet ad honorem.

En diciembre de 2003 fue designado presidente del Consejo asesor del Instituto de Estudios Europeos de la Universidad CEU San Pablo.

En octubre de 2009, fue nombrado presidente del Consejo de administración del Colegio de Europa, sustituyendo en el cargo al ex primer ministro de Bélgica Jean-Luc Dehaene.

Actividad no gubernamental 
Desde 1990 Méndez de Vigo es consejero de la Fundación Europea de las Ciencias y la Cultura. En 1996 fue nombrado su delegado general en España. En 1997 fue nombrado presidente de la Sección Española del Comité de Acción para la Unión Europea.

Ha sido patrono desde 1999 y vicepresidente desde 2001 de la ONG Ayuda en Acción. Desde 2003 es patrono de la Fundación Acción Familiar, y desde 2004 presidente del Intergrupo de la Asociación Cuarto Mundo.

En 2011 fue nombrado presidente del Comité Español por la Unión Paneuropea, cargo al que renunció tras su nombramiento como secretario de Estado ese mismo año.

Matrimonio e hijos 
En 1985, en la capilla de la finca Las Jarillas, Íñigo Méndez de Vigo contrajo matrimonio con María Pérez de Herrasti e Urquijo (n. Madrid, 9 de enero de 1959), hija de Ramón Pérez de Herrasti y Narváez, XIV marqués de Albayda, y de su mujer María Begoña de Urquijo e Álvarez de Eulate. Su mujer es prima del exministro de Defensa Pedro Morenés y del empresario Borja Prado, presidente de Endesa.

El matrimonio tienen una hija:
 Inés Méndez de Vigo y Pérez de Herrasti (2001-)

Publicaciones 
Es autor de varias publicaciones sobre temas europeos y constitucionales entre otros:
 Una reforma fiscal para España, con José Manuel García-Margallo (Ed. Lid, 1996)
 Financiación de las comunidades autónomas y corresponsabilidad fiscal, con José Manuel García-Margallo y Vicente Martínez-Pujalte (Fundación Bancaixa, 1996)
 La apuesta europea: de la moneda a la unión política, con José Manuel García-Margallo (Ed. Política Exterior, 1998)
 Europa paso a paso (2002)
 El rompecabezas. Así redactamos la Constitución europea (Ed. Biblioteca Nueva y Real Instituto Elcano, 2005)
 ¿Por qué una Constitución para Europa? 25 respuestas, con Marcelino Oreja y Juan Antonio Carrillo Salcedo (Ed. Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, 2005)
 Alegato por Europa (Ed. Biblioteca nueva, 2006)
 Coordinador: ¿Qué fue de la Constitución europea? (Ed. Planeta, 2007)
 Editor: Liber Amicorum Marcelino Oreja Aguirre (Ed. Cinterco, 2010)

Es columnista del diario ABC y colaborador de El Economista.

Honores

Premios 
 1999: Premio de Periodismo Europeo Salvador de Madariaga
 2003: Premio al eurodiputado del año de la Asociación de Periodistas Parlamentarios
 2009: Premio Capalbio - European Special Award

Distinciones y condecoraciones 
Españolas
 Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil (19 de enero de 2001)

 Medalla de la Orden del Mérito Constitucional (9 de mayo de 2011)

 Gran Cruz de la Orden de Carlos III (3 de agosto de 2018)

Extranjeras
 Gran Oficial de la Orden de la Estrella de la Solidaridad de Italia (2008)
 Gran Cruz de la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania (2010)
 Gran Oficial de la Orden de San Carlos de la República de Colombia.
 Comendador de la Orden de Leopoldo II de Bélgica.
 Caballero de la Legión de Honor de Francia
 Caballero de Honor y Devoción de la Soberana Orden Militar de San Juan de Jerusalén, Rodas y Malta.
 Banda de la Orden Mexicana del Águila Azteca (2015)

Europeos
 Medalla de Plata del Real Instituto de Estudios Europeos (2001)
 Medalla de Honor de la Sociedad General de Autores y Editores (2002)
 Medalla de Oro de la Fundación del Mérito Europeo (2002)
 Medalla de Oro de los Comités de Acción por la Unión Europea (2007)

Véase también 
 Marquesado de la Gracia Real

Predecesores y sucesores

Referencias

Enlaces externos 

 Página oficial de Iñigo Méndez de Vigo en el Ministerio de Asuntos Exteriores
 
 Pedro Méndez Vigo

Españoles nacidos en el Protectorado de Marruecos
Barones de España
Políticos del Partido Popular
Secretarios de Estado de España
Eurodiputados de España de la Legislatura 1989-1994
Eurodiputados de España de la Legislatura 1994-1999
Eurodiputados de España de la Legislatura 1999-2004
Eurodiputados de España de la Legislatura 2004-2009
Eurodiputados de España de la Legislatura 2009-2014
Diputados por la provincia de Palencia
Diputados de la XI Legislatura de España
Diputados de la XII Legislatura de España
Medalla Robert Schuman
Europeístas
Caballeros grandes cruces de la Orden de Carlos III
Bandas de la Orden Mexicana del Águila Azteca
Ministros del Gobierno de España de la XII Legislatura
Ministros de Educación de España
Eurodiputados del Partido Popular
Nacidos en Tetuán
Portavoces del Gobierno de España